Cipa steht für:
den ostsibirischen Fluss Zipa

Cipa ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Cipa (* 1990), deutscher Pianist und Komponist
 Walter Cipa (* 1928), deutscher Industriemanager

Die Abkürzung CIPA steht für:
 congenital insensitivity to pain and anhidrosis, ein seltenes neurologisches Krankheitsbild, siehe: Hereditäre sensorische und autonome Neuropathie Typ IV
 CIPA (Fernsehsender), CIPA-TV einen kanadischen Fernsehsender
 CIPA (Organisation), International Committee for Documentation of Cultural Heritage, eine internationale wissenschaftliche Organisation zur Dokumentation von Kulturdenkmälern. Sie ist eine gemeinsame Tochterorganisation von ICOMOS und ISPRS
 Camera & Imaging Products Association, Interessensverband der japanischen Fotoindustrie
 CIPA (Einrichtung), Centre intégré pour personnes âgées, integrierte Seniorenzentren in Luxemburg

Abkürzung